Lea steht für:

 Lea, weiblicher Vorname  – siehe dort zu Namensträgerinnen
 Lea (Bibel), biblische Erzmutter
 Lea (Musikerin), deutsche Singer-Songwriterin

 Lea (Einheit), englisches Garnmaß
 Lea (Film), Spielfilm von Ivan Fíla (1996)
 Lea (Zeitschrift), deutsche Frauenzeitschrift (ab 1999)

Geografie:
 Leah Ridge, Gebirgskamm im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Lea (Kantabrische See), Fluss im Baskenland, mündet in die kantabrische See
 Lea County, County in New Mexico, Vereinigte Staaten
 Lea (Cheshire), Gemeinde in England
 Lea (Derbyshire), Weiler in der Gemeinde Dethick, England
 Lea (Herefordshire), Gemeinde in England
 Lea (Lancashire), Dorf in England
 Lea (Lincolnshire), Gemeinde in England
 Lea (Makale), Lembang („Dorf“) im Distrikt Makale, Sulawesi, Indonesien
 Lea (Wiltshire), Dorf in England
 Lake Lea, See in Tasmanien
 River Lea (Themse), Nebenfluss der Themse in England
 River Lea (Wilmot River), Nebenfluss des Forth Rivers in Tasmanien

Lea oder Léa ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Lea Merritt (1844–1930), US-amerikanische Malerin
 Barbara Lea (1929–2011), US-amerikanische Jazzsängerin
 Benjamin J. Lea (1833–1894), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Bobby Lea (* 1983), US-amerikanischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Clarence F. Lea (1874–1964), US-amerikanischer Politiker
 David Lea, Baron Lea of Crondall (* 1937), britischer Gewerkschafter und Politiker
 Derek Lea (?), britischer Stuntman und Schauspieler
 Eugène Njo-Léa (1931–2006), kamerunischer Fußballspieler und -funktionär
 Henry Charles Lea (1825–1909), US-amerikanischer Historiker
 Homer Lea (1876–1912), US-amerikanischer Autor und Militärstratege
 Isaac Lea (1792–1886), US-amerikanischer Conchologist, Geologe und Geschäftsmann
 James Léa Siliki (* 1996), französischer Fußballspieler

 Laurel Lea (1942–1992), australische Popsängerin

 Matthew Carey Lea (1823–1897), US-amerikanischer Chemiker
 Nicholas Lea (* 1962), kanadischer Schauspieler
 Preston Lea (1841–1916), US-amerikanischer Politiker
 Pryor Lea (1794–1879), US-amerikanischer Politiker
 Ruth Lea (* 1947), britische Ökonomin und Finanzjournalistin
 Synne Lea (* 1974), norwegische Autorin

LEA steht für:
 LEA (IATA), Royal Australian Air Force base, Australien, laut IATA-Code
 LEA contraceptivum, ein Verhütungsmittel
 LEA-Proteine, late embryogenesis abundant, eine Proteingruppe
 Landesamt für Einwanderung, Ausländerbehörde Berlins
 Live-Entertainment-Award, deutscher Veranstalterpreis
 Lokpersonal Electronic Assistant, elektronischer Buchfahrplan bei den Schweizerischen Bundesbahnen

Siehe auch:
 Lee (Begriffsklärung)
 Leea (Begriffsklärung)
 Leah (Begriffsklärung)

Abkürzung